Германо-Российский Форум () является частной, независимой и надпартийной общественной организацией, которая выступает за развитие общественного диалога между Германией и Россией. Организация была создана в 1993 г., находится в Берлине. ГРФ преследует исключительно общественно-полезные цели.

Описание, деятельность 
Членами ГРФ являются видные деятели политики, экономики, науки, СМИ и культуры. Членство можно приобрести по кооптации. Работа ГРФ финансируется за счет членских взносов. Кроме того, в финансировании отдельных проектов также участвуют различные фонды и спонсоры. В настоящее время Германо-Российский Форум имеет более 400 членов.

Помимо этого ГРФ организовывает и проводит конференции, семинары и дискуссионные форумы на центральные темы германо-российских отношений для молодых руководителей и ответственных лиц из Германии и России. При этом особое внимание уделяется сферам политики, экономики, культуры, содействия молодым руководителям и региональным объединениям. Одним из многочисленных проектов Германо-Российского Форума является веб-портал о русской культуре на немецком языке — Kulturportal Russland.

С 1994 г. ГРФ ежегодно присуждает премию им. д-ра Фридриха Йозефа Гааза за особые заслуги в области германо-российского взаимопонимания. Премия названа в честь «святого доктора» из города Бад Мюнстерайфель, который бескорыстно выступал за права заключенных и ссыльных. Этой премией в размере 5.000 евро награждаются лица, которые внесли особенный вклад в развитие германо-российских отношений.

Лауреаты премии им. Гааза 
Лауреатами премии им. Гааза являются:
 проф. д-р Вольфганг Картте (1994),
 проф. д-р Вячеслав Дашичев (1995),
 Томас Рот (1996),
 д-р Майя Туровская (1997),
 д-р Зигмунд Йен (1998),
 Владимир Войнович (1999),
 Отто Вольф фон Амеронген (2000),
 Юрий Лужков (2001),
 д-р Манфред Штольпе (2002),
 д-р Екатерина Гениева (2003),
 Его Превосходительство архиепископ д-р Георг Кречмар (2004),
 проф. д-р Тамара Морщакова (2005),
 д-р Мартин Фридрихс (2006),
 Михаил Сергеевич Горбачёв (2007)
 Анне Хофинга и Англика Кюппер (2008),
 Алексей Мордашов (2009),
 Николаус Кнауф (2010),
 Элла Памфилова (2011),
 Николай Иванович Овчаров и Райнхард Фюрер (2012)
 Графиня Александра Ламбсдорф (2013)
 д-р Елена Немировская (2014)
 проф. д-р Эгон Бар (2015)

Примечания

Ссылки 
 Германо-Российский Форум

Общественные организации Германии
Российско-германские отношения